Deep River ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Deep River (Connecticut)
 Deep River (Belize)
 Deep River (Indiana)
 Deep River (Iowa)
 Deep River (North Carolina)
 Deep River (Washington)

in Kanada:
 Deep River (Ontario)

Flüsse:
 Deep River (Little Calumet River), indirekter Zufluss des Calumet River in Indiana (USA)
 Deep River (English River), Nebenfluss des English River (Iowa) (USA)
 Deep River (Cape Fear River), Nebenfluss des Cape Fear River in North Carolina (USA)
 Deep River (Western Australia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Deep River Camelback Truss Bridge, in Cumnock-Gulf, North Carolina, ID-Nr. 95000696
 Deep River Freight Station, in Deep River, Connecticut, ID-Nr. 94001445
 Deep River Friends Meeting House and Cemetery, in High Point, North Carolina, ID-Nr. 95001448
 Deep River Pioneer Lutheran Church, in Deep River, Washington, ID-Nr. 74001983
 Deep River Town Hall, in Deep River, Connecticut, ID-Nr. 76001977
 Deep River-Columbia Manufacturing Company, in Ramseur, North Carolina, ID-Nr. 78001970

Siehe auch:
 Deep River Township